Tunari se poate referi la:

Tunari, Dâmbovița
Tunari, Ilfov
Tunari, Teleorman

Altele 
 Tunarii Vechi, Dolj

Vezi și 
 Detunata (dezambiguizare)